

Patronymes 
Boulatov (masculin ; ) ou Boulatova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Erik Boulatov (1933-), artiste russe ;
 Iekaterina Boulatova (1985-), joueuse de volley-ball russe ;
 Vera Boulatova (1915-2014), archéologue et historienne soviétique et ouzbèke ;
 Vladimir Boulatov (1929-1976), athlète soviétique spécialiste du saut à la perche.

Patronyme russe